Торнада:

 Торнада — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия. 
 Торнада — завершающие строфы провансальской кансоны.